Helvetiavirae es un reino del dominio Varidnaviria que incluye a bacteriófagos sin cola de ADN bicatenario que infectan bacterias o arqueas de hábitat termófila o halófila. 

Los virus de este reino se caracterizan por codificar una proteína en rollo de gelatina vertical simple (SJR-MCP) en comparación con el otro reino Bamfordvirae que codifica una proteína en doble rollo de gelatina vertical (DJR-MCP). Los virus de Bamfordvirae parecen haber evolucionado de un evento en el que dos proteínas SJR-MCP de virus de Helvetiavirae se fusionaron dando origen a la proteína en doble rollo de gelatina vertical (DJR-MCP), propio de ese linaje, por tanto los virus de Helvetiavirae se consideran reliquias vivas de los primeros virus del dominio Varidnaviria, ya que también parecen retener caracteres primordiales.

Taxonomía 

La taxonomía establecida y actualizada por el ICTV al 2020 es la siguiente: 

 Orden Halopanivirales
 Familia Sphaerolipoviridae
 Familia Simuloviridae
 Familia Matshushitaviridae
 Familia Portogloboviridae

Referencias